Economy kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Economy (Indiana)
Economy (Pennsylvania)

Zie ook 
 Economie (doorverwijspagina)